Kern může znamenat:

příjmení
 Christian Kern (* 1966) – rakouský politik
 Jan Kern (* 1999) – český hokejový útočník
 Jerome Kern (1875–1945) – americký hudební skladatel
 Joey Kern (* 1976) – americký herec
 Leopold Kern (poslanec Říšské rady) (1857–1903) – římskokatolický duchovní a politik německé národnosti z Horních Rakous

místní název
 Kern County, okres ve státě Kalifornie v USA
 Kernův dům (Bratislava), historická budova na Starém Městě v Bratislavě

jiný význam
 Kern & Co, švýcarská optická firma
 Kern (hudební skupina) – brněnská rocková hudební skupina
 Kern – jedna ze značek piva z pivovaru Černá Hora